V soubojích devatenáctého ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy 2009/10 se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník začal v sobotu 8. srpna 2009 úvodními dvěma zápasy 1. kola a skončil v neděli 13. června 2010 zbývajícími dvěma zápasy 30. kola.

Během podzimu se ze soutěže odhlásil klub Fotbal Fulnek, čímž se stal prvním sestupujícím, jeho výsledky byly anulovány a soutěž byla dohrána s 15 účastníky. Do II. ligy postoupil vítěz, krom Fulneku sestoupila poslední tři mužstva tabulky.

Nové týmy v sezoně 2009/10 
 Ze II. ligy 2008/09 sestoupila do MSFL mužstva Fotbal Fulnek a 1. HFK Olomouc.
 Z Divize D 2008/09 postoupilo mužstvo SK Líšeň (2. místo) a z Divize E 2008/09 postoupilo vítězné mužstvo FC TVD Slavičín.

Nejlepší střelec 
Nejlepším střelcem ročníku se stal (stejně jako v MSFL 2004/05) útočník Tomáš Řehák z Uničova, který soupeřům nastřílel 14 branek.

Konečná tabulka 
Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 O pořadí na 2. a 3. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: HFK Olomouc – Olomouc B 2:0, Olomouc B – HFK Olomouc 1:0
 O pořadí na 6. a 7. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Uničov – Slavičín 2:0, Slavičín – Uničov 1:1
 O pořadí na 9. a 10. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Brno B – Kroměříž 2:0, Kroměříž – Brno B 0:1

Výsledky

Odkazy

Reference

Literatura 
 Antonín Zabloudil, František Čapka: 100 let fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno – CERM 2013

Externí odkazy 
 MSFL 2009/10 ve výsledcích jednotlivých kol

Moravskoslezská fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2009
Fotbal v Česku v roce 2010